Рамла (Ізраїль)
 Рамла (Туніс)